Denumirea Vlahovo privește:
 Vlahovo, Slovacia (scris Vlachovo în limba slovacă, Oláhpatak în maghiară și Lambsdorf în germană), sat din regiunea Cașoviei, ocolul Rojniavei (okres Rožňava).
 Vlahovo, Smolean, sat din comuna Smolean, regiunea Smolean, Bulgaria.

Etimologia este legată de drumurile de transhumanță ale vlahilor.

Note

Nume proprii